Antica diocesi di Worcester – sede soppressa della Chiesa cattolica
 Diocesi di Worcester – diocesi anglicana nel Regno Unito, continuazione della precedente 
 Diocesi di Worcester – diocesi cattolica negli Stati Uniti d'America